Антóніо Гамонéда ( народ. 30 травня 1931, Ов'єдо) — іспанський поет . Представник «покоління п'ятдесятих років» .

Біографія і творчість 
У трирічному віці Гамонеда втратив батька, який також був поетом. Переїхав з матір'ю до Леона, де і прожив усе життя. У 1945 — 1969 роках служив кур'єром у банку. У роки франкізму практично не публікувався. Співпрацював з Антоні Тапіесом і іншими художниками. Перекладач Назима Хікмета та Стефана Малларме. З 1980 очолює Фонд С'єрра-Рамбла, заснований у 1877 році Франсиско Хінером для освіти селян і робітників.

Твори

Вірші 

 Sublevación inmóvil (1960, премія Адонаїс)
 Descripción de la mentira (1977)
 León de la mirada (1979)
 Blues castellano (1 982)
 Lápidas (1986)
 Edad, poesía 1947—1986 (1 987, Національна літературна премія)
 Libro del frío (1992)
 Sección de la memoria (1993)
 Poemas, Palma (1996)
 Cuaderno de octubre (1 997)
 Pavana impura (2000)
 Sólo luz: antología poética (2000)
 Arden las pérdidas (2003)
 La voz de Antonio Gamoneda (2004)
 Reescritura (2004)
 Cecilia (2004)
 Esta luz: poesía reunida (1947—2004) (2004)
 Extravío en la luz (2009)

Проза 

 Libro de los venenos (1995)
 Relación y fábula (1997)
 El cuerpo de los símbolos (1997)

Есеїстика 

 "Poesía y conciencia. Notas para una revisión", Ínsula, 204, Madrid, 1963.
 "El tema del agua en la poesía hispánica". León, Fray Bernardino de Sahagún, 1972.
 "Poesía, situación, utilidad", República de las Letras, 23, Madrid, 1989, 27-29.
 "Sobre la utilidad de la poesía provinciana", República de las Letras, 24, Madrid, 1989, 165-167.
 "El arte de la memoria", El Urogallo 71, Madrid, 1992, 12-13
 "Aquella primera pasión de la lectura", in Álvaro Ruiz de la Peña (ed.), Páginas de viva voz. Leer y escribir hoy. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995, 69-81.
 "La poésie dans la perspective de la mort", en Bernard Noël (ed.), Qu’est-ce que la poésie? Paris, Éditions Jean-Michel Place/Ville de Saint-Denis, 1995, 228-230.
 "Una lectura posesiva de Jorge Guillén", in Francisco Javier Blasco (ed.), Jorge Guillén, el hombre y la obra. Valladolid, 1995, 293-296.
 "El cuerpo de los símbolos (Memoria, poética, ensayo)". 1st ed. Madrid, Huerga y Fierro, 1997, 2ª ed., Mexico, Calamus, 2007.
 "¿Existe o existió la Generación del Cincuenta?", in several authors, II Congreso de Poesía canaria. Hacia el próximo siglo.  Gran Canaria, Caja Canarias, 1997, 29-32.
 "La creación poética: radicación, espacios, límites", en Ignacio Castro (ed.), Informes sobre el estado del lugar. Gijón, Caja de Asturias, 1998, 113-124.
 "¿Poesía en los años 2000?", La alegría de los naufragios, 1-2, Madrid, 1999, 25-28.
 "Valente: de la contemplación de la muerte", Cuadernos Hispanoamericanos, 600, Madrid, 2000, 7-10.
 "Del sentir invisible de Marga Clark", Quimera, 187, Madrid, 2000, 19-22.
 "Conocimiento, revelación, lenguajes". León, IES. "Lancia", col. Cuadernos del noroeste, 2000.
 "Hablo con Blanca Varela" [epilogue], en Blanca Varela, Obra reunida, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2001, 265-278.
 "Memoria de Valente", ABC/Cultural, Madrid 3/9/2001.
 "Luis Cernuda: el poeta y el crítico", in Nuria Martínez de Castilla y James Valender (editors), 100 años de Luis Cernuda. Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002, 223-231.
 "Poesía y literatura: ¿límites?" in José Enrique Martínez Fernández (ed.), Estudios de literatura comparada: norte y sur, la sátira, transferencia y recepción de géneros y formas textuales. León, Universidad de León, 2002, 33-42.
 "Presencias de la poesía europea", Moenia, Lugo, 2004, 5-16
 "Poesía, existencia, muerte", in Antonio Gamoneda (ed.), Atravesando olvido. Antología personal. Mexico, Editorial Aldus, 2004, 207-221. French translation: "Poésie, existence, mort", Europe París, 875, 2002, 94-104.
 "Las lágrimas de Claudio", Archipiélago, 63, Barcelona, 2004, 21-24
 "Prólogo", en César Antonio Molina, El rumor del tiempo. Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006, 7-13.
 "Quelques mots sur la poésie", Europe, París, 928-929, 2006, 223-226.
 "Sur la poésie. Discours de réception du Prix Européen de Littérature 2006" suivi de Tombées (5 poèmes inédits). Jacques Ancet (translation), Mesnil-sur-Estrée, Librairie La Hune/Arfuyen, 2006.
 "Ángel González Muñiz: un histórico", La voz de Asturias, Oviedo, 3/2/2008.
 "Valente : texto y contexto", Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico Campus Universitario Sur, 2007.
 "Pórtico", en Nâzim Hikmet, Poemas finales. Ültimos poemas II 1962–1963. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2008.ra física de María Ruiz" [The physical adventure of María Ruiz], in Cuentos. León, Caja de Ahorros, 1968.
 "Relación de Don Sotero" [Relationship of Don Sotero], Los Cuadernos del Norte (Oviedo) 31, 1985, 74-76.  Published again in Santos Alonso (ed.), Figuraciones. León, Diputación Provincial, 1986, 135-145.
 "Relación y fábula" ("Relación de Don Sotero" y "Fábula de Pieter") [Relationship of Don Sotero and Pieter's short-story] . Santander, EditoriaLímite, 1997.
 Un armario lleno de sombra [A wardrobe full of shadows, Autobiography], Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores, Madrid, 2009.

Визнання 
Почесний доктор Леонського університету. Лауреат Європейської премії з літератури (2005), Премії королеви Софії (2006), Премії Сервантеса (2006).

Примітки

Література 

 Doncel D. Antonio Gamoneda. Madrid: Calambur, 1993
 Nieves Alonso M. Partes iguales de vértigo y olvido: la poesía de Antonio Gamoneda. Madrid: Calambur, 2005
 Palomo C. El lugar de la reunión: conversaciónes con Antonio Gamoneda. Burgos: Editorial Dossoles, 2007

Посилання 
 Література про Антоніо Гамонеду 
 Сторінка, присвячена Антоніо Гамонеді

Лауреати премії Сервантеса
Іспанські поети
Іспанські перекладачі
Статті з джерелами з Вікіданих
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Ов'єдо
Персоналії за алфавітом
Народились 1931
Народились 30 травня